Ракетный удар по торговому центру Retroville в Киеве был совершён российской авиацией 20 марта 2022 года около 22:45. Часть торгового центра вместе с его 12-этажным бизнес-центром были разрушены. По меньшей мере восемь человек погибли. По утверждению российского правительства, торговый центр якобы использовался Украиной как прикрытие для хранения и перезарядки боеприпасов.

Предыстория 
Российские войска напали на Украину 24 февраля 2022 года, в том числе наступая на Киевскую область со стороны Белоруссии. На следующий день начался бой в самом городе, по результатам которого россияне отступили.

Торговый центр Retroville был достроен в мае 2020 года, имел площадь 86 000 квадратных метров и вмещал более 250 магазинов. Им управляет литовская инвестиционная компания BT Invest.

Бомбардировка 

Вечером 20 марта 2022 года Вооруженные силы России ударили по Retroville ракетой.

В 22:48 в экстренные службы Украины поступило сообщение о возгорании в торговом центре.

Торговый центр был в значительной степени разрушен, как и близлежащие автомобили, фитнес-клуб Sport Life и бизнес-центр. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что близлежащие дома сильно повреждены, по меньшей мере восемь человек погибли.

Штаб-квартира компании сети супермаркетов Novus, расположенная в бизнес-центре, была «почти полностью разрушена».

Оценка события 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подобные обстрелы «ракетным терроризмом».

Заявленные причины атаки 
Минобороны России заявило, что нанесло удар, потому что, как утверждает ведомство, торговый центр якобы использовался Вооруженными силами Украины в качестве прикрытия для хранения и перезарядки боеприпасов, в том числе реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», и министерство описало, как украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) стреляла и возвращалась к торговому центру, после чего была уничтожена российской ракетой. На следующий день после удара украинские власти задержали мужчину, который, по их словам, в конце февраля поделился в TikTok кадрами, на которых украинская военная техника припаркована возле торгового центра, и предупредил украинцев не публиковать информацию о передвижениях украинских военных.

См. также 
 Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге
 Ракетный удар по Виннице (июль 2022)
 Ракетный удар по базе отдыха и жилому дому под Одессой
 Обстрел вокзала Краматорска
 Военные преступления в период вторжения России на Украину
 Хронология вторжения России на Украину (с 2022)

Примечания 

2022 год на Украине
События 20 марта
Март 2022 года
Ракетные удары в ходе вторжения России на Украину
Массовые убийства в ходе вторжения России на Украину
Убийства в Киеве